Rollwagen steht für:
 Rollwagen (Transport), Transportmittel insbesondere der Eisenbahn
 Aktenrollwagen, Bürohilfsmittel

Rollwagen ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Jansen Rollwagen (um 1588–1631), niederländischer Deichgraf
 Friedrich Rollwagen (1922–2005), österreichischer Architekt und Ziviltechniker 

 Jack Rollwagen, amerikanischer Anthropologe und Hochschullehrer
 Johann Clausen Rollwagen (1563/64–1623/24), niederländischer Deichgraf
 Walter Rollwagen (1909–1993), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Rollwagenbüchlin
 Sächsische XII H2, Lokomotivbaureihe mit dem Spitznamen „Rollwagen“